В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 7-5, 4-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (2-ге коло)

 Біллі Джин Кінг (фінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International